Uusküla ist der Name mehrerer estnischer Dörfer, darunter in den Landgemeinden 

 Alutaguse, siehe Uusküla (Alutaguse)
 Jõelähtme
 Lääne-Nigula, siehe Uusküla (Lääne-Nigula)
 Rapla
 Vihula